Spătar se poate referi la:

 Spătar — era un dregător la curtea domnească din Țara Românească sau din Țara Moldovei
 Spătar — este o parte constituentă a anumitor piese de mobilier, așa cum sunt scaunul sau canapeaua

Vezi și 
 Spătaru (dezambiguizare)
 Dregătorie
 Funcții administrative istorice din Țările Române